Manuel Silvela y García de Aragón – hiszpański pisarz, prawnik
 Manuel Silvela (obraz Goi) – obraz olejny wykonany przez hiszpańskiego malarza Francisca Goyę

Zobacz też